Daniel Too ist der Name folgender Personen:

* Daniel Kiprugut Too (* 1978), kenianischer Marathonläufer
 Daniel Kirwa Too (* 1976), kenianischer Marathonläufer